Goldener Löwe steht für folgende Auszeichnungen:

 der Biennale di Venezia
 der Internationalen Filmfestspiele von Venedig, siehe Goldener Löwe
 die von 1959 bis 1995 von Radio Luxemburg verliehen wurde, siehe Löwe von Radio Luxemburg
 die von 1996 bis 1998 von RTL verliehen wurde und 1999 mit dem Telestar zum Deutschen Fernsehpreis fusionierte, siehe Goldener Löwe (Fernsehpreis)
 der internationalen Werbebranche in Cannes, siehe Cannes Lions International Advertising Festival

Goldener Löwe bezeichnet:
 Burgschänke Goldener Löwe, Bad Düben, Sachsen
 Goldener Löwe (1689), ein deutsches Konvoischiff
 Goldener Löwe, eine deutsche Fregatte, siehe Dorothea (Schiff)
 Gedenkstätte Goldener Löwe, eine Gedenkstätte in Eisenach
 Goldener Löwe ’92, eine Übung der 5. Panzerdivision der Bundeswehr
 Goldener Löwe, ein Kulturzentrum in Wandlitz, siehe Historische Gasthäuser in Wandlitz #Im Bereich des alten Dorfkerns
 Goldener Löwe, eine denkmalgeschützte historische Gaststätte in Calvörde
 Goldener Löwe, ehemaliger Gasthof und heutiges Veranstaltungszentrum in Kürbitz im Vogtland
 Goldener Löwe, Gasthaus und Neonazi-Treffpunkt in Kloster Veßra, siehe Kloster Veßra#Neonazi-Zentrum

Siehe auch:
 Der Piccolo vom Goldenen Löwen
 Zum Goldenen Löwen
 Golden Lions, eine südafrikanische Rugby-Union-Mannschaft
 Gouden Leeuw
 Vergoldeter Löwe